El Torneig d'Estrasburg 2016, oficialment conegut com a Internationaux de Strasbourg 2016, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La 30a edició del torneig es va celebrar entre el 16 i el 22 de maig de 2016 al Tennis Club d'Estrasburg, França.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2016
WTA Tour 2016